Einspritzung, auch Einspritzen, steht für:
 eine Kraftstoffzufuhr in Motoren, siehe Kraftstoffeinspritzung
 in der Medizin eine Wirkstoffverabreichung, siehe Injektion (Medizin)
 ein Verfahren im Formguss, siehe Spritzgießen

Siehe auch:
 Injektion